L’élection partielle municipale de la ville de Montréal de 2010 (Conseiller d'arrondissement - District électoral de Sainte-Geneviève) a eu lieu le .

Saint-Laurent (Montréal)

Élections municipales à Montréal
Saint-Laurent (Montréal)